Monte Castelo ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Monte Castelo (Santa Catarina), Bundesstaat Santa Catarina 
 Monte Castelo (São Paulo), Bundesstaat São Paulo

Monte Castelo kann zudem bezeichnen:

 Zisterzienserinnenabtei Monte Castelo, Gemeinde Santa Cruz de Monte Castelo, Bundesstaat Paraná

Siehe auch

 Monte Castello